Parvin ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Parvin (* 1947), iranischer Fußballspieler
 Stewart Parvin (* 1967), britischer Modedesigner

Siehe auch:
 Parwin